Виктор Второй (II):
 Виктор Амадей II (лат. Victorius Amadeus II; 1666—1732) — король Сардинии (1720—1730), король Сицилии (1713—1720), герцог Савойи с 1675, герцог Монферрато с 1713, князь Пьемонта с 1675.
 Виктор II Ангальтский (нем. Viktor II. Karl Friedrich von Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym; 1767—1812) — князь Ангальт-Бернбург-Шаумбург-Хойма (1806—1812).
 Виктор II Неаполитанский (итал. Vittore II) — средневековый епископ Неаполя.
 Виктор II Римский (лат. Victor PP. II, нем. Gebhard, Grafen von Dollnstein-Hirschberg; ок.1018 — 1057) — папа Римский с 1055 по 1057.
 Виктор II Фридрих (нем. Viktor Friedrich von Anhalt-Bernburg; 1700—1765) — князь Ангальт-Бернбурга (1721—1765).
 Виктор Эммануил II (итал. Vittorio Emanuele II; 1820—1878) — король Сардинский (1849—1861) и Итальянский (1861—1878).
 Янукович, Виктор Фёдорович (разг. Виктор Второй) — президент Украины (2010—2014).
 Victor II — наземная военная операция США по захвату островов Себу, Бохоль и юго-восточной части острова Негрос на Филиппинах (по освобождению Висайских островов от японских войск; 25 марта-30 июля 1945).
 Victor-II (кодификация НАТО) — подводные лодки проекта 671РТ «Сёмга» — серия советских торпедных атомных подводных лодок (1971—1978).

См. также 
 Виктор I
 Виктор III (значения)
 Виктория II